Die Abkürzung EEC steht für:
 die der FCC in den USA vergleichbare Regulierungsbehörde Eurasian Economic Commission im Gebiet der einstigen UdSSR 
 Early Excellence Centre, ein pädagogisches Konzept der Kindererziehung
 Electrical Engineering Construction Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Electronic Engine Control, siehe in der Liste der Luftfahrt-Abkürzungen
 Eswatini Electricity Company, ein Stromversorgungsunternehmen in Eswatini
 Eurasian Economic Commission (Eurasische Wirtschaftskommission), eine Behörde der Eurasischen Wirtschaftsunion
 European Economic Community, die englische Bezeichnung für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 Evangelische Kirche von Kamerun

 Siehe auch:
 EEC-Syndrom

Abkürzung